Il doppio  del Tiburon Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Carsten Ball e Chris Guccione erano i detentori del titolo, ma Ball quest'anno non ha partecipato.

Guccione ha fatto coppia con Rik De Voest e ha battuto in finale Jordan Kerr e Andreas Siljeström 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Robert Farah /  Steve Johnson (semifinali)
  Jordan Kerr /  Andreas Siljeström (finale)

  Bobby Reynolds /  Izak van der Merwe (primo turno)
  Rik De Voest /  Chris Guccione (Campioni)

Tabellone

Note 
 

Tiburon Challenger 2012